Julian Bond peut être :
 Julian Bond (1940‒2015), homme politique et militant pour les droits civiques américain ;
 Julian Bond (1930‒2012), scénariste britannique.